

Cinema 
Mezzanotte e un minuto (12:01) – film per la televisione del 1993 diretto da Jack Sholder

Musica 
Mezzanotte e un minuto – singolo di Gigi D'Alessio del 2009